DW kan syfta på:

 DW – Tysklands utlandskanal, som erbjuder tv-, radio- och nätsändningar, se Deutsche Welle
 DW – ett företag, grundat 1972, som tillverkar trummor och hårdvara, se Drum Workshop
 DW Racing Enterprises –  ett tidigare  brittiskt privat formel 1-stall
 DW Stadium – en fotbolls- och rugbyarena i Wigan nära Manchester i England
 Doctor Who - en TV-serie.

Se även 
 DWT –  ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga, se Dödvikt